Rohini – satellite artificiale indiano
 Rohini – città del Distretto di Delhi Nord Ovest
 Rohinī – nakshatra del calendario induista
 Rohini Devi – figura dell'induismo, moglie di Vasudeva